Ivan Krstitelj Machiedo mlađi, hrv. političar
Ivan Krstitelj Machiedo stariji, hrv. političar